Sarauw är ett danskt efternamn som burits av bland andra:
 Christian Sarauw, flera personer
 Christian Sarauw (militär)
 Christian Sarauw (språkforskare)
 Elna Munch (född Sarauw)
 Georg Sarauw
 Paul Sarauw

Danska efternamn